Life After You – singolo di Brie Larson del 2005
 Life After You – singolo dei Daughtry del 2009